Bell megye (Kentucky) 
Bell megye (Texas)